9P kan syfta på:

 Tempel 1 - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M1-9 - en rysk Progress farkost.